Praxagoras ist der Name folgender Personen:

 Praxagoras von Kos, griechischer Arzt im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Praxagoras von Athen, griechischer Historiker im 4. Jahrhundert n. Chr.